Olivier Schoenfelder (Belfort, 1977. november 30. –) francia jégtáncos.

Schoenfelder a jégen 1990 óta Isabelle Delobellel alkot egy párt. Jelenleg Franciaországban, Lyonban él. Edzője Muriel Zazoui, valamint Romain Haguenauer. Koreográfusa Frederic Veron, M.-F. Dubreuil és P. Lauzon. A jégtáncospár 2007-ben megnyerte az Európa-bajnokságot, 2008-ban pedig a világbajnokságot.

Eredményei

Források
 Hivatalos weboldal
 ISU

1977-ben született személyek
Francia műkorcsolyázók
Francia olimpikonok
Élő személyek